Lukas Dlouhy (Tjeckien) och Paul Hanley (Australien) vann turneringen efter att slagit Robert Lindstedt (Sverige) och Horia Tecău (Rumänien) i finalen. De vann det första setet med 6-4 och Lindstedt/Tecău gav sedan upp.

Seedning

  Max Mirnyi   Daniel Nestor (Semifinal)
  Lukasz Kubot   Oliver Marach (Första omgången)

<li> ''' Lukas Dlouhy   Paul Hanley (Mästare)
<li>  Robert Lindstedt   Horia Tecău (Final)

Lottning

Lottning

Källor
ATPWorldTour.com - Lottning

Brisbane International 2011